«Га́рри По́ттер и Ку́бок огня́» () — приключенческий фэнтезийный фильм 2005 года режиссёра Майка Ньюэлла, четвёртый из серии фильмов о Гарри Поттере. Экранизация одноимённого романа (2000) Дж. К. Роулинг.

Сюжет 
Близится четвёртый год обучения Гарри в Хогвартсе. Он гостит в доме Рона Уизли и его семьи. Ночью ему снится страшный сон: старый заброшенный дом, в котором обитают Тёмный Лорд и его приспешники. Волан-де-Морт даёт какие-то указания своим соратникам — Питеру («Хвост») Петтигрю и неизвестному молодому человеку. Потом он убивает внезапно появившегося старого садовника-магла Фрэнка Брайса, смотрителя поместья. Будит Гарри и Рона только что приехавшая Гермиона. На рассвете вместе с близнецами Фредом и Джорджем, Джинни и их отцом Артуром Уизли они отправляются в путь. Вскоре они встречают Амоса Диггори и его сына Седрика, ученика старшего курса Хогвартса из факультета Пуффендуй. Взобравшись на холм, они через старый башмак-портал трансгрессируют в место проведения финала Чемпионата мира по квиддичу.

После победы ирландцев на лагерь нападают Пожиратели Смерти — сторонники Волан-де-Морта. С помощью Артура Гарри, Рон и Гермиона спасаются. Когда всё стихает, неизвестный мужчина вызывает заклинание Чёрной метки с помощью палочки Гарри. Троицу застают сотрудники Министерства магии во главе с Б. Краучем — старшим, и мистер Уизли защищает их снова.

Начинается учебный год. Альбус Дамблдор объявляет о том, что Хогвартс становится местом проведения грандиозного события — Турнира Трёх Волшебников, традиционных состязаний магических школ. На этот турнир приглашены представители Франции — школа «Шармбатон» и представители далёкого Севера — школа «Дурмстранг». В соответствии с новыми правилами, принять участие могут ученики, достигшие возраста 17 лет, а самих участников выбирает Кубок Огня по одному от каждой школы. Одновременно с этим в школе появляется Аластор Грюм — бывший опытный одноглазый мракоборец и новый преподаватель Защиты от темных искусств. Но студенты не одобряют его методы и побаиваются его.

В результате отбора участниками турнира становятся Виктор Крам из Дурмстранга, Флёр Делакур из Шармбатона и Седрик Диггори из Хогвартса. Но тут Кубок неожиданно выбрасывает четвёртую записку — с именем «Гарри Поттер». Все потрясены, а преподаватели не могут понять, как имя четырнадцатилетнего Гарри попало в кубок. Главный судья турнира, Бартемий Крауч, испугавшись и растерявшись, поспешно утверждает Гарри участником, ссылаясь на то, что решение Кубка неоспоримо. Все студенты, кроме гриффиндорцев, начинают издеваться над Гарри. На него обижается даже Рон, за то, что Гарри якобы не поделился с ним своими замыслами.

Хагрид отводит Гарри в лес и рассказывает о первом задании, где произойдёт схватка с драконом. Флёр и Крам тоже знают об этом задании, так как их наставники — мадам Максим и Игорь Каркаров — также были в лесу. Гарри решает предупредить Седрика о задании. В очередной стычке с Малфоем Гарри защищает Аластор Грюм, превращая Драко в хорька. После отчитывания Минервы МакГонагалл Грюма последний уводит Гарри в свой кабинет, где находится неизвестный сундук, и подсказывает ему, как использовать на задании метлу.

В начале выполнения первого задания конкурсантам необходимо украсть яйцо, охраняемое драконом, в котором содержится подсказка для следующего задания. Гарри достаётся самый страшный противник — венгерская хвосторога. Гарри с большим трудом побеждает его и забирает яйцо (при открытии оно издаёт ужасные звуки). К Поттеру возвращается уважение сокурсников, и, главное, он мирится с Роном.

Близится Рождество. В Хогвартсе должен состояться Святочный бал, возглавлять который будут участники турнира. Гарри делает попытку пригласить Чжоу Чанг из Когтеврана, но она уже приглашена Седриком. Рон пытается пригласить Гермиону, однако она отказывает юноше, так как приглашена Крамом. В результате Гарри и Рону приходится танцевать с сёстрами Патил. На балу Рон устраивает сцену ревности и портит настроение Гермионе. Перед вторым заданием Седрик возвращает услугу Гарри и советует ему искупаться в ванне старост, прихватив с собой яйцо. Привидение Плакса Миртл подсказывает Гарри открыть яйцо под водой, что он и делает (при открытии под водой оно поёт песню — подсказка к следующему заданию).

Наступает день второго задания. Его суть — плавать под водой и спасти то, что ему дорого. На это задание отводится час. Невилл даёт Гарри жабросли, после употребления которых Поттер превращается в человека-амфибию: у него появляются жабры, плавники и ласты. Минуя гриндилоу и прочую подводную нечисть, Гарри движется к «дорогому». Он видит Рона, Гермиону, Чжоу и сестру Флёр — Габриэль Делакур. Седрик спасает Чжоу, а Крам — Гермиону. В последний момент Гарри спасает Рона и Габриэль (Флёр доплыть до пленников не смогла из-за упорного сопротивления гриндилоу). Победителем объявляется Седрик, а Гарри за благородство дают второе место.

После окончания второго задания Гарри слышит шум в лесу и обнаруживает труп Крауча — старшего. В Хогвартсе он окунается в Омут памяти, находящийся в кабинете Дамблдора. Омут переносит его на 10 лет назад в Министерство магии, где проходит слушание по делу Игоря Каркарова (тогда Пожирателя Смерти). Слушание ведёт Крауч. Доставленный из Азкабана Игорь упоминает про подвергшихся заклятию «Круциатус» родителей Невилла, а заодно и сообщает имена некоторых бывших соратников. В их числе оказался сын Крауча — Барти Крауч-младший, который также оказался на заседании и, разоблачённый, тут же был пойман. Гарри рассказывает Дамблдору про свой сон и про то, что он видел там именно Крауча-младшего. Дамблдор советует ему поменьше думать об этих снах. Позже он замечает Каркарова и Снегга. Игорь говорит ему про какой-то знак. Когда он уходит, Снегг изъявляет Гарри подозрение в том, что тот ворует у него ингредиенты для оборотного зелья.

Начинается третье задание. Участникам надо пройти лабиринт и, забрав главный приз — Кубок Трёх Волшебников, стать победителем турнира. Крам под действием заклинания «Империус» нападает на Флёр, но не трогает Гарри. Между Виктором и Седриком происходит стычка, в которой Седрик вырубает Крама. Гарри и Седрик мчатся к кубку, но тут Седрика захватывают корни лабиринта.

Гарри вновь проявляет благородство, спасая Седрика. Они решают выиграть вместе, взявшись за кубок одновременно, так как это победа всего Хогвартса. Кубок оказывается магическим порталом, они переносятся на кладбище, которое Гарри видел во сне и на котором обнаруживается могила Тома Реддла — старшего.
Появляется «Хвост» Петтигрю и по приказу Волан-де-Морта убивает Седрика. Потом он сковывает Гарри на памятнике отца Тома Реддла и творит зелье «Кость, Плоть и Кровь». Так Волан-де-Морт возрождается, и появляются ещё четверо пожирателей (в их числе Люциус Малфой), которым он устраивает выволочку за то, что они в своё время не пришли к нему на помощь.

Затем Тёмный Лорд вызывает Гарри на показательную дуэль, и их заклинания «Экспеллиармус» и «Авада Кедавра» сталкиваются, образуя цепь, из которой появляются духи тех, кого палочка Волан-де-Морта убила в последний раз, в том числе и призраки родителей Гарри. Они советуют Гарри разорвать цепь, когда будет нужно, а Седрик просит взять его тело с собой. Гарри разрывает цепь и берётся за тело Седрика и за Кубок-портал, и возвращается в Хогвартс, что вызывает крик злости у Тёмного Лорда.

Гарри объявляют победителем, и в то же время все приходят в потрясение от гибели Седрика. Гарри находится в крайне депрессивном состоянии. Он сообщает о возвращении Тёмного Лорда. Министр магии пытается замять происшедшее и скрыть страшную весть. Пользуясь всеобщим замешательством, Грюм отводит Гарри в кабинет, и тот рассказывает ему всё в подробностях.

Тут Грюм начинает плохо чувствовать себя и, обнаружив окончание запасов питья — оборотного зелья, признаётся Гарри, что это именно он бросил его имя в Кубок, советовал Хагриду отвести Гарри в лес к драконам, дал подсказку Диггори насчёт расшифровки послания в яйце, а Невиллу — книгу о жаброслях и заколдовал Крама. Когда Грюм пытается убить Гарри, в кабинет врываются Дамблдор, Снегг и МакГонагалл и разоружают Грюма. Под действием сыворотки правды он выдаёт местонахождение настоящего Аластора — в волшебном сундуке.

Дело в том, что предполагаемым Грюмом оказывается сбежавший из Азкабана Барти Крауч-младший, который воровал ингредиенты для оборотного зелья у Снегга и готовил всё новые и новые порции, которые периодически пил. Крауч показывает на своей руке знак Чёрной метки. Этот чётко проявившийся знак означает, что Волан-де-Морт вернулся и готов действовать. В Хогвартсе траур, и Дамблдор сообщает всем, что гибель Седрика Диггори произошла по вине Волан-де-Морта. Семестр в Хогвартсе заканчивается, шармбатонцы и дурмстрангцы уезжают домой.

В ролях

Награды 
 Премия Британской Академии:
 Победитель: лучшая работа художника-постановщика.
 Номинации:
 Лучшие визуальные эффекты;
 Лучший грим/причёски.
 Номинация на премию Оскар за Лучшие декорации.

Отличия от книги 
Так как оригинальная книга почти в два раза объёмнее предыдущей, перед сценаристами и продюсерами встала задача упростить некоторые сцены и сюжетные линии, чтобы перенести действие на экран. Режиссёр Майк Ньюэлл описал эту проблему как «сжатие огромной книги в рамки фильма». Это было достигнуто отказом от сюжетных линий и событий, не связанных напрямую с Гарри и его приключениями.

«Гарри Поттер и Кубок огня» — первый фильм, действие которого начинается не на Тисовой улице. После вступления Гарри просыпается в «Норе» на утро перед финалом чемпионата мира по квиддичу. Матч по квиддичу не показан в фильме по причинам ограниченности хронометража, что привело к необъяснимому «временному скачку», который многие посчитали неуклюжим и торопливым.

В книге Гарри и почти всё семейство Уизли поддерживали сборную Ирландии, а в фильме Гарри и Рон болеют за Болгарию. Однако в фильме (как и в книге) им обоим нравится ловец сборной Болгарии — Виктор Крам.

Другие сцены были укорочены или объединены, оставляя только самые важные детали сюжета. Таким образом, три заседания по делу Пожирателей Смерти, которые Гарри видел в Омуте Памяти, были объединены в одно. В фильме отсутствуют Билл и Чарли Уизли, Людо Бэгмен, домовой эльф Винки, Нарцисса Малфой, Берта Джоркинс и Добби. Получается, что в книге перед вторым заданием именно он даёт Гарри жабросли, а в фильме это делает Невилл Долгопупс.

В конце фильма отсутствует сцена в поезде, где Гермиона разоблачает репортёра Риту Скитер, которая оказывается незарегистрированным анимагом. Также не упоминается, что Гарри получал или отдавал кому-то награду в 1000 галлеонов, положенную ему за победу в Кубке. Все встречи с Сириусом Блэком объединены в фильме в одну, причём диалог через камин происходит в гостиной Гриффиндора.

По книге Питер Петтигрю привязывает Гарри к памятнику и затыкает ему рот кляпом, а в фильме он заколдовывает статую. Согласно книге, эта статуя выглядит как высокое мраморное надгробие, а в фильме на могиле стоит статуя смерти (скелет, облачённый в плащ с косой и крыльями).

Сцена возвращения Барти Крауча-младшего в Азкабан, после того как он был подвергнут «поцелую дементора» прямо в Хогвартсе, отсутствует в фильме, но есть в книге. Кроме этого, в фильме не показан разговор с министром магии, Корнелиусом Фаджем, который не верит в возрождение Волан-де-Морта. Эта ситуация объясняется в следующем фильме.

Премьеры 
Мировая премьера состоялась летом 2005 года на международном кинофестивале в Лондоне, а также премьера состоялась в одно и то же время во всех кинотеатрах в международных английских странах (Великобритания и их соединённые королевства — Канада, Австралия, Новая Зеландия, а также в США).

В Англии, Канаде и США релиз DVD-издания фильма вышел в середине 2005 года в системах звука Dolby Digital и DTS.

Отзывы критиков 
Фильм получил высокие оценки мировой кинопрессы: на сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 88 % на основе 246 рецензий со средним баллом 7,5/10, на сайте Metacritic фильм получил 81 из 100 на основе рецензий 35 критиков.

Музыка 

Джон Уильямс, работавший над партитурой в первых трех фильмах о Гарри Поттере, не смог вернуться к работе над четвёртым фильмом из-за плотного графика. Патрик Дойл заменил его в качестве композитора. Первоначальная просьба состояла в том, чтобы Дойл работал с материалом Уильямса, но в конечном итоге от предыдущих партитур осталась только «Тема Хедвиги» и лейтмотив серии. Солист группы Pulp Джарвис Кокер, который, как сообщалось, даже участвовал в записи партитуры, был одним из музыкантов, приглашенных Дойлом для написания песни рок-группы. Как только Дойл выбрал композицию Кокера, он и другие британские музыканты, такие как Джонни Гринвуд и Филип Селвей из Radiohead, были выбраны для игры в вымышленной группе, как исполняющие песни для саундтрека, так и имеющие эпизодические роли в фильме.

Примечания

Ссылки 

 Подробное описание создания компьютерной графики, использованной в фильме 

Фильмы 2005 года
4
Фильмы IMAX
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-квадриквелы
Фильмы о драконах
Фильмы-драмы США
Фильмы Heyday Films
Фильмы Великобритании 2005 года
Молодёжные фильмы
Фильмы о ведьмах